El Torneig de Shenzhen 2020, també conegut com a Shenzhen Open 2020, una competició tennística disputada sobre pista dura que pertany als International Tournaments. La vuitena edició se celebrà entre el 6 i el 15 de gener del 2020 al Shenzhen Longgang Sports Center de Shenzhen, Xina.

La tennista russa Ekaterina Alexandrova va guanyar el primer títol individual del seu palmarès.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial   
 
 

2020
WTA Tour 2020